Мохини — в индуизме — одна из аватар Вишну.
Ратна Мохини — танцовщица, супруга французского фотографа Анри Картье-Брессона.